Motociklistična Velika nagrada Nizozemske 1992 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 27. junija 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992